Příjmení Aiken má více nositelů:

 Conrad Aiken (1889–1973) – americký spisovatel
 Howard Hathaway Aiken (1900–1973) – americký počítačový průkopník
 Liam Aiken (1990) – americký herec
 William Martin Aiken (1855–1908) – americký architekt

Externí odkazy